European Champions League 2004-2005 – edizione della competizione di pallavolo femminile europea
 European Champions League 2004-2005 – edizione della competizione di pallavolo maschile europea